Гюттер () — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Адольф Гюттер (*1970) — австрійський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер. З 2021 року очолює тренерський штаб команди «Боруссія» (Менхенгладбах).
 Юліус Гюттер (1773—1839) — австрійський юрист, доктор філософії, ректор Львівського університету (1820—1821).

Див. також 
 Гюттер — місто в окрузі Кутенай, штат Айдахо, США.